Molekulska formula -{C11H26NO2PS}- se može odnositi na:

 VR (nervni agens)
 VX (nervni agens)